Темпоралес има више значења:

 Темпоралес (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Темпоралес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Темпоралес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Темпоралес, Мануел Сауседа (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Темпоралес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику